Grav accent kan syfta på:

 Grav accent – ordaccent där röstens tonhöjd sjunker under uttalet av den ordstavelse som har huvudtryck, se ordaccent
 Grav accent – ett tecken i typologi, se accenttecken

Se även
 Accent
 Akut accent